Мануэль Мария Гутьеррес Флорес (; ,  — , ) — коста-риканский  и военный дирижёр, автор Национального гимна Коста-Рики.

Биография 
Происходил из известной в регионе семьи, приходясь троюродным братом двум коста-риканским президентам: Томасу Гутьерресу и Сатурнино Лисано Гутьерресу. С детских лет учился играть на скрипке у работавшего в городе никарагуанского музыканта Дамиана Давилы. С 1842 году играл на флейте-пикколо, а затем на барабане в военных оркестрах Эредии и Сан-Хосе. В марте 1852 году возглавил основной военный оркестр страны. В июне того же года в столице Коста-Рики должно было состояться подписание договора с Никарагуа при участии дипломатических представителей США и Великобритании, и президент страны Хуан Рафаэль Мора Поррас решил, что для этой церемонии необходим государственный гимн, которого Коста-Рика прежде не имела. По распоряжению президента Гутьеррес за одну ночь написал музыку, и 11 июня 1852 года гимн Коста-Рики впервые был исполнен. Среди других сочинений Гутьерреса, пользовавшихся известностью в Коста-Рике, — вальс «Дворец» (), написанный в 1855 году по случаю инаугурации нового Президентского дворца.

Композиторы — авторы гимнов